Хосе Альварес:
 Альварес, Хосе Луис (род. 1931) — уругвайский шахматист.
 Альварес, Хосе Мария (род. 1942) — испанский поэт и писатель (романист).
 Альварес, Хосе Сиксто (известен под псевдонимом Fray Mocho; 1858—1903) — аргентинский писатель.
 Альварес Куберо, Хосе (1768—1827) — испанский скульптор. Примечания